Ю́кола — сушёно-вяленое мясо рыб или северного оленя, приготовляемое народами Восточной Сибири и Дальнего Востока. В некоторых районах юколу коптили над очагом или слабо засаливали перед сушкой.

Юкола вырабатывается местным населением Курильских островов и побережья Берингова моря для собственных нужд. Заготовляется для питания человека как консервы, удобные для длительного хранения и транспортировки, а также приёма в пищу без дополнительной обработки, с возможностью есть на ходу во время длительных переходов. Хорошо утоляет голод, не вызывает жажды. Для приготовления используется мясо лососёвых пород, а также щука, сиг и т. п. Юколу отваривают и готовят из неё первые блюда. Рыба низших сортов сушится на корм для собак.

Рыбу под юколу разделывают на пласт и вывешивают на рейках для просушки. Ночью рыба подмерзает, за день оттаивает, происходит процесс обезвоживания. При устойчивых отрицательных температурах воздуха происходит сублимация льда. По свойствам юкола близка стокфиску.

Примечания

Литература

Ссылки 
 БСЭ 
 Северная экзотика 

Рыбные продукты
Заполярная кухня
Крайний Север
Сушка рыбы